Suvobor lahko pomeni:
 Suvobor, hrib v osrednji Srbiji (864 m)
 Suvobor, blejski dvorec Karađorđevićev